Паралимни — греческий топоним. Может означать:

 Паралимни — город и село на Кипре.
 Паралимни (озеро, Кипр) — озеро на Кипре.
 Паралимни (озеро, Греция) — озеро в Греции.
 Паралимни (Пела) — деревня.
  — деревня.
 Паралимни — деревня .
 Паралимни — деревня, существовавшая в 1981—2001 гг. в сообществе .